Дубиновка — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дубиновка — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Дубиновка — деревня в Советском районе Курской области.
 Дубиновка — станция в Кувандыкском районе Оренбургской области.